In 1940 werd het tweede Torneio Rio-São Paulo gespeeld voor clubs uit Rio de Janeiro en São Paulo. Aanvankelijk werd er een heen- en terugronde voorzien, maar na de heenronde hielden de clubs van São Paulo het voor bekeken omdat er weinig inkomsten kwamen van de wedstrijden. De voetbalbond besloot het toernooi dan af te blazen en als onvoltooid te beschouwen, er werd geen winnaar uitgeroepen.

Eindstand

Externe link
 RSSSF

Torneio Rio-São Paulo
Braziliaans competitievoetbal 1940